Galilea kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Galilea, Teopisca, 
 Galilea, Jiquipilas,

Spanien 

 Galilea (ort i Spanien, Balearerna), Illes Balears, 
 Galilea (kommunhuvudort), La Rioja, Provincia de La Rioja, 
 Galilea (kommun), La Rioja, Provincia de La Rioja, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar